Dans la Grèce antique, à Athènes, procédure que pouvaient lancer les membres de l'Ecclésia contre un homme politique dont ils craignaient l'ambition ou la puissance en le bannissant une dizaine d'années de la cité. Quand celui-ci revient dans la cité qui l'a ostracisé auparavant, tout est à recommencer (vie politique, vie privée).
 Fait d'exclure, de tenir à l'écart une personne d'un groupe, d'un clan.

Étymologie 

Ostracisme vient du grec , « bannir par ostracisme » de , qui désigne le tesson de céramique () avec lequel on votait pour infliger cette peine de justice ; dans ce mot, le suffixe latin -ismus « -isme », correspond à la notion de système. 
 Au sens strict, ce mot renvoie donc à l’ostracisme, une peine de bannissement de la vie politique en vigueur dans l'Antiquité à Athènes, frappant un individu de la cité par décision des citoyens pour une durée maximale de dix ans. 
 En sociologie, l’ostracisme est une forme d’exclusion sociale qui survient à l’occasion dans certains groupes particuliers.
 Akor (Ostracisme, Malheur)  Vallée ou basse plaine  qui formait une partie de la frontière nord-est de la tribu de Juda (Josué 15:7). Elle portait ce nom, qui signifie « Ostracisme, Malheur », parce qu'elle était l'endroit où Akân et sa maisonnée furent lapidés. Ayant volé et caché une part du butin lors de la prise de Jéricho, Akân avait attiré l'ostracisme sur Israël, ce qui valut notamment à la nation sa défaite lors de la première attaque contre Aï (Josué 7:5 à 26).